Чезарини () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Чезарини, Джулиано (1398—1444) — итальянский кардинал, известный церковный дипломат.
 Чезарини, Ренато (1906—1969) — итальянский и аргентинский футболист и тренер, играл на позиции полузащитника.